Armeriastrum är ett släkte av triftväxter. Armeriastrum ingår i familjen triftväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Triftväxter
Armeriastrum